

Geografia

Italia 
 Ferrera – frazione di Ghemme in provincia di Novara
 Ferrera di Varese, già Ferrera – comune nella provincia di Varese
 Ferrera Erbognone – comune nella provincia di Pavia

Svizzera 
 Ferrera – comune nella regione Viamala
 Ferrera – nome romancio di Schmitten nella regione Albula

Onomastica 
 Ferrera – cognome italiano

Persone 
 Alfonso Ferrera (o Herrera) – vescovo della diocesi di Ariano dal 1585 al 1602
 America Ferrera (1984) – attrice statunitense
 Antonella Ferrera (1970 circa) – giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica italiana
 Emilio Ferrera (1967) – calciatore e allenatore di calcio belga
 Manu Ferrera (1958) – calciatore e allenatore di calcio belga
 Vincenzo Ferrera (1973) – attore italiano

Altri progetti